Kelley Peak ist der Name folgender Erhebungen:

* Kelley Peak (Texas) im Edwards County, Texas, Vereinigte Staaten
 Kelley Peak (Antarktika) im Ellsworthland